Нели Владева (Казанлак, 3. март 1983), познатија под уметничким именом Јунона, бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Празник}- (2021)

Видеографија

Фолклорни спотови

Тв верзије 

Рођени 1983.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи